Új-Anglia amerikai régió angol neve
 New England régió Ausztrália Új-Dél-Wales államában
 New England város az Amerikai Egyesült Államokban, Észak-Dakota államban
Zene
 New England amerikai rockegyüttes
 New England a New England együttes albuma
 New England Wishbone Ash albuma
Sport
 New England Patriots amerikaifutball-csapat
 New England Revolution amerikai labdarúgócsapat